Uruguay az 1924-es nyári olimpián vett részt először, és azóta az összes nyári játékokon jelen volt, kivéve az 1980-ast, amelyiket az Amerikai Egyesült Államokhoz csatlakozva bojkottált. Az ország eddig egyetlen téli olimpiai játékokon volt jelen, az 1998-ason.

Az ország sportolói 10 érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk a labdarúgás.

Az Uruguayi Olimpiai Bizottság 1923-ban jött létre, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Julio César Maglione.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon